Командный чемпионат России по спидвею 1996 — четвёртый розыгрыш турнира. Начиная с этого розыгрыша, на долгие годы из российского чемпионата исчезла «Сибирь» из Новосибирска, но зато в турнире дебютировала тольяттинская «Мега-Лада-2».

Участники чемпионата 

Прим.: Формально клуб «Восток» представлял город Владивосток.

Гонка «Лукойл-Башкирия» — «Мега-Лада» состоялась в Октябрьском на стадионе «Нефтяник».

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок 

За каждую непроведённую гонку командам-виновницам засчитаны технические поражения.

Итоговые результаты 

При равенстве очков бронзовая медаль была присуждена «Востоку» из-за неявки «Локомотива» во Владивосток.

5 место присуждено «Салавату» по лучшей разнице очков в личных встречах с «Лукойл-Башкирией» — «Салават» набрал на 17 очков больше.

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею
Чемпионаты России в 1996 году